Die Saison 2012/13 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die neununddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 22. September 2012 und endete am 13. April 2013.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga waren die RWE Volleys Bottrop.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 VSG Ammerland
 VC Bitterfeld-Wolfen
 RWE Volleys Bottrop
 DJK Delbrück
 Volleyball-Internat Frankfurt
 TSV Giesen/Hildesheim
 KMTV Eagles Kiel
 SVG Lüneburg
 Rumelner TV
 TSGL Schöneiche
 FC Schüttorf 09
 TSG Solingen Volleys
 Tecklenburger Land Volleys

Meister der Saison 2011/12 wurde A!B!C Titans Berg. Land, die ehemaligen Wuppertaler zogen sich allerdings nach der Saison wegen finanzieller Schwierigkeiten aus dem Profisport zurück. Der VC Olympia Berlin trat mit Sonderspielrecht in der 1. Bundesliga an. Absteiger aus der 1. Bundesliga waren die RWE Volleys Bottrop. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten mussten der VV Humann Essen, der SV Lindow-Gransee und der USC Braunschweig. Aufsteiger aus der Regionalliga waren der VC Bitterfeld-Wolfen und der FC Schüttorf. Das Volleyball-Team Kiel trat als KMTV Eagles Kiel an. Ein Sonderspielrecht hatte weiterhin das Volleyball-Internat Frankfurt.

Ergebnisse

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga war die VSG Coburg/Grub.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 VSG Coburg/Grub
 ASV Dachau
 GSVE Delitzsch
 TuS Durmersheim
 L.E. Volleys
 SV Fellbach
 FT 1844 Freiburg
 VYS Friedrichshafen
 TSV Grafing
 TGM Mainz-Gonsenheim
 TSV Niederviehbach
 TG 1862 Rüsselsheim
 TSV Zschopau

Meister der Saison 2011/12 wurde GSVE Delitzsch, den Aufstieg in die 1. Bundesliga nahm Vizemeister VC Dresden wahr. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten mussten der TSV Friedberg und der TSV GA Stuttgart, der VC Eintracht Mendig zog sich in die Regionalliga zurück. Aufsteiger aus der Regionalliga waren der SV Fellbach, TGM Mainz-Gonsenheim, der TSV Niederviehbach und der TSV Zschopau. Ein Sonderspielrecht hatten weiterhin die VolleyYoungStars Friedrichshafen.

Ergebnisse

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

2012 13
Volleyballsaison 2012/13